Rich Kids (film), een comedy-dramafilm uit 1979
 Rich Kids (band), een newwaveband uit Londen, die eind jaren 70 actief was
 Rich Kidz, een Amerikaanse hiphopgroep uit Atlanta, begonnen als Rich Kids in 2008
 Rich Kidz (album), een album van de rapper Kay One uit 2013, en tevens een track van dat album
 Rich Kids, een lied van Bea Miller, van haar album Not an Apology uit 2014